Der Kanton Pontoise ist ein französischer Wahlkreis (Kanton) im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Pontoise, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Gerard Seimbille (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Pontoise aus der Gemeinde Pontoise. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 7,15 km2.

Bevölkerungsentwicklung 

Pontoise